Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. одржана је у Лондону 7, 8. и 9. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. није бранио Јусејн Болт са Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 50 такмичара из 39 земаља. 

  Барбадос 1
  Бахаме 1
  Бахреин 1
  Боцвана 1
  Брунеј 1
  Бразил 1
  Вануату 1
  Гамбија 1
  Гвајана 1
  Грчка 1
  ДР Конго 1
  Замбија 1
  Италија 1
  Јамајка 3
  Јапан 2
  Јужноафричка Република 3
  Канада 1
  Кенија 1
  Колумбија 1
  Монсерат 1
  Нови Зеланд 1
  Норвешка 1
  Обала Слоноваче 1
  Оман 1
  Панама 1
  Португалија 1
  Самоа 1
  Свазиленд 1
  САД 3
  Словачка 1
  Судан 1
  Того 1
  Тринидад и Тобаго 2
  Теркс и Кејкос 1
  Турска 1
  Уједињено Краљевство 1
  Украјина 1
  Француска 2
  Швајцарска 1

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 5. август 2017..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичари 2017. године је пре почетка светског првенства (4. августа 2017) заузимало следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2017.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Квалификсције су одржане 7. августа у седам група. Мађутим Исак Маквала, био је спречен да се такмичи због карантина за норовирус, па му је дозвољено након жалбе представника Боцване, да своју трку истрчи сам 9. августа као 8 група квалификација. Резултати 8 групе:

У полуфинале су ишлa тројица првопласираних из свих 7 квалификационих група (КВ), а још 4 на основу постигнут резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
У полуфиналу такмичари су подељени у три полуфиналне групе.

У финале су се квалификовали по два првопласирана из све три групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв)

Финале 
Финале је одржано 10. августа у 21.50. Ветар је био -0,1 м/с. (photo finish
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном